Teutonico ist der Herkunfts- bzw. Familienname folgender Personen:
 Antonio Teutonico (1874–1978), Diözesanbischof (1936–1966) im Bistum Aversa, siehe Liste der Bischöfe von Aversa
 Fra Pietro bzw. Pietro Teutonico (bl. 1288–1331), italienischer Geschichtsschreiber, Franziskaner und Kunsthandwerker 
 Jeanne Marie Teutonico, US-amerikanische Architekturhistorikerin und Konservatorin
 Paolo Teutonico (1587–1651), Erzbischof (1649–1651) im Erzbistum Manfredonia-Vieste-San Giovanni Rotondo, siehe Liste der Erzbischöfe von Manfredonia
 Sergio Maria Teutonico (* 1971), italienischer Koch und Autor

Siehe auch:
 Teutonic
 Teutonicus
 Campo Santo Teutonico
 Collegio Teutonico di Santa Maria in Campo Santo